Brown County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Brown County (Illinois) – okres státu Illinois
 Brown County (Indiana) – okres státu Indiana
 Brown County (Kansas) – okres státu Kansas
 Brown County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Brown County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Brown County (Ohio) – okres státu Ohio
 Brown County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Brown County (Texas) – okres státu Texas
 Brown County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin